Příjmení Kysela nosí více významných osobností:

 František Kysela (1881–1941) – český malíř, grafik a průmyslový a scénický výtvarník a pedagog
 Jan Kysela – rozcestník
 Ludvík Kysela (1883–1960) - český architekt
 Marek Kysela (* 1992) – český fotbalový obránce
 Martin Kysela (* 1983) – český podnikatel, investor a novinář
 Robert Kysela (* 1968) – český hokejový útočník